TVA kan betyda:

 Tennessee Valley Authority, en myndighet i USA
 TVA (Andorra), en tv-kanal i Andorra